Лејк Џорџ има више значења:
 Лејк Џорџ (Минесота)
 Лејк Џорџ (Њујорк)